Dieurostus – rodzaj węża z rodziny Homalopsidae. Jest taksonicznie monotypowy i zawiera tylko jeden gatunek, Dieurostus dussumieri. To lekko jadowity wąż, endemiczny dla Kerali. Występuje także w Bangladeszu.

Przypisy 

Połozowate